Toponímia:
 Palacios (Texas) 
 Palacios del Arzobispo, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios de Goda, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios del Pan, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios de Riopisuerga, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios de Sanabria, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios de la Sierra, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios del Sil, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Palacios de la Valduerna, municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Los Palacios y Villafranca, localitat de la província de Sevilla 
 Biografies:
 Álvaro Palacios Muro (Alfaro, 1964), enòleg i productor de vi riojà 
 Armando Palacios Bate (Valparaíso, Xile, 1904 - Llac Llanquihue, 1974), pianista xilè 
 César Palacios Chocarro (Pamplona, 1974), futbolista navarrès 
 Ernesto Palacios de la Prida (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1943), jugador d'escacs espanyol 
 Felip Palàcios, cuiner del palau episcopal de Vic al segle XIX 
 José María Palacios Moraza (Vitòria, 1935 - 2002), pilotari a mà
 Josep Palàcios i Martínez (Sueca, Ribera Baixa, 1938), escriptor valencià en llengua catalana 
 Julián Palacios San Millán (Madrid, 1970), futbolista espanyol que ocupava la posició de defensa 
 Pablo Palacios (1982, Quito), futbolista equatorià
 Sebastián Palacios (Alberdi, Tucumán, Argentina, 1992), futbolista argentí